Worlds I Create — третий полноформатный альбом норвежской блэк-метал-группы Pantheon I, вышедший в Европе 29 июля 2009 года и в Северной Америке 11 августа того же года.

Как и для предыдущих двух альбомов группы, обложку оформил Кьелл Эге Мелагд.

Список композиций 
 «Myself Above All» — 7:09
 «Defile the Trinity» — 5:14
 «Serpent Christ» — 5:49
 «Ascending» — 5:52
 «Burn The Cross»- 4:55
 «Bannlyst» — 5:44
 «The Last Stand» — 5:33
 «Written In Sand» — 7:04

Участники записи 
 Андре Квебек — вокал, гитара
 Джон Эспен Сагстад — гитара
 Мадс Гульдбеккей — барабаны
 Тор Рисдал Ставенес — бас-гитара
 Лив Джулиан Костел — виолончель
 В качестве гостя в песне «Ascending» отметился Йонас Ренксе из группы Katatonia.
 Все слова и музыка написаны участниками PANTHEON I.
 Сводил, микшировал и проводил мастеринг Мариус Странд
 Обложку рисовал Кьелл Эге Мелагд.
 Фотографию участников группы сделал Эспен Крокхауг

Ссылки 
 Рецензии на альбом на сайте Encyclopaedia Metallum